Preusmjeri Nacrt:Northrop Grumman Pegasus